Lega musulmana (Pakistan) – partito politico pakistano dal 1947 al 1958
Lega Musulmana del Pakistan (Convenzione) – partito politico pakistano dal 1962 al 1973
Lega Musulmana del Pakistan (N) – Nawaz (Nawaz Sharif)
Lega Musulmana del Pakistan (Q) – Quaid-e-Azam, appellativo di Muhammad Ali Jinnah
Lega Musulmana del Pakistan (F) – Functional 
Lega Musulmana del Pakistan (Z) – Zia-ul-Haq Shaheed (Muhammad Zia-ul-Haq)